Osoby o tym nazwisku:
 Bente Kahan – norweska piosenkarka, aktorka
 Richard Kahan – kanadyjski aktor
 Szymszon Kahan – polski poeta, dziennikarz i tłumacz
 William Kahan – kanadyjski matematyk i informatyk